Давыдкова — название нескольких населённых пунктов:
 Давыдкова — деревня в Ачитском районе Свердловской области.
 Давыдкова — деревня в Слободо-Туринском районе Свердловской области.